Примера Дивисьон 1946 () — 16-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1946 на rsssf.com

1946
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1946 году